Mongo (Tsjaad), een stad in Tsjaad
 Mongo (rivier), een rivier in West-Afrika
 Mongo (volk), een volk in Congo-Kinshasa
 Triviaalnaam voor MongoDB, een databankprogramma.